Джувейни:

Аль-Джувейни, Абдель Малик ибн Йусеф (1028 — 1085) — мутакаллим, представитель шафиитской школы в мусульманском праве; известен также под прозвищем имам уль-харамейн; учитель Абу Хамида аль-Газали.

Джувейни (семья) — семья потомственных чиновников, происходившая из округа Джувейн в Хорасане (Иран). Представители семьи занимали высокие должности в финансовом ведомстве при сельджуках, хорезмшахах и монголах.